Саида () — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части вилайи, в горной местности Атласа, на высоте 868 метров над уровнем моря.
Саида расположена на расстоянии приблизительно 335 километров к юго-западу от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 128 413 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Климат

Транспорт 
В 3 километрах севернее города расположен небольшой одноимённый аэропорт. Также связана с другими городскими центрами железнодорожным и автомобильным транспортом.

Экономика 
Саида является значимым региональным сельскохозяйственным центром. В окрестностях города выращивают пшеницу, оливки, виноград, а также эспарто. Развито животноводство.

Примечания 

Города Алжира